Los Castillos (Veraguas) – comune di Panama della provincia di Veraguas.
 Los Castillos (Herrera) – comune di Panama della provincia di Herrera